Le nom monolithe désigne un bloc de pierre de grande dimension.

L'adjectif monolithe qualifie un ouvrage fait d’une seule pierre (antonyme : appareillé).

Le mot monolithe peut aussi désigner :
 Monolithe, un groupe de doom metal français ;
 Monolithe, un film américain de science-fiction réalisé par John Eyres (1993) ;
 Monolithe,  une chanson du groupe Les Wriggles (2002).
 Monolithe (sculpture) : des monolithes en métal apparus à partir de 2020 à travers le monde.

 architecture monolithe
 application monolithe (informatique)

Voir aussi